Irmgard van Tours (+851), echtgenote van keizer Lotharius I
 Irmgard van Limburg (+1283), hertogin van Limburg (1279-1283)